Elektronische navigatiekaart, een elektronische vectorkaart waarmee zeekaarten kunnen worden bekeken
 ENC '09, een Nederlandse voetbalvereniging uit Nijverdal